Кубок Футбольної ліги 2009–2010 — 50-й розіграш Кубка Футбольної ліги. Змагання проводилось за системою «плей-оф» серед 92 найкращих клубів Англії та Уельсу. Титул вдруге поспіль здобув Манчестер Юнайтед.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 серпня 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 серпня 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 серпня 2009

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 серпня 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 серпня 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 серпня 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 серпня 2009

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 вересня 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 вересня 2009

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 жовтня 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 жовтня 2009

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 грудня 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 грудня 2009

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14/20 січня 2010

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19/27 січня 2010

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Футбольної ліги на soccerway 

2009–2010
2009 у футболі
2010 у футболі
2009 в англійському спорті
2010 в англійському спорті